Het WTA-tennistoernooi van Monastir (officieel Jasmin Open) van 2022 vond plaats van 3 tot en met 9 oktober 2022 in de Tunesische stad Monastir. Het was de eerste editie van het toernooi. Er werd gespeeld op hardcourt­buitenbanen.

Op grond van een beslissing van de gezamenlijke internationale tennisbonden speelden deel­neem­sters uit Rusland en Wit-Rusland zonder hun nationale kenmerken.

Enkelspel 
De als eerste geplaatste Tunesische Ons Jabeur bereikte de kwartfinale. Daarin werd zij uitge­scha­keld door Claire Liu.

Het vijfde reekshoofd, Elise Mertens uit België, won het toer­nooi. In de finale ver­sloeg zij de als derde geplaatste Française Alizé Cornet in twee sets. Het was Mertens' zevende WTA-titel, de eerste van dat jaar. Zij won US$ 33.200 prijzen­geld op dit toernooi.

Mertens was de enige deelneemster uit de Lage Landen.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Het als eerste geplaatste duo Kristina Mladenovic en Kateřina Siniaková, dat op dit toernooi voor het eerst samenspeelde, won de titel. In de finale ver­sloe­gen zij het als tweede geplaatste koppel Miyu Kato en Angela Kulikov in twee sets. Française Mladenovic had 29 eerdere dubbel­spel­titels met andere partners; de Tsjechische Siniaková twintig.

De Nederlandse Suzan Lamens, geflankeerd door Jevgenia Rodina, kreeg een walk-over voor de eerste ronde – de tweede ronde was echter hun eindstation. Haar landgenote Isabelle Haverlag en Prarthana Thombare (India) verloren al hun eerste­ronde­partij.

Er waren geen Belgische deelneemsters.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 

 Enkelspelschema WTA
 Dubbelspelschema WTA
 Toernooischema ITF

Monastir 2022
Monastir